Zawiszowie herbu Herburt – polski ród szlachecki
 Zawiszowie herbu Jelita – polski ród szlachecki
 Zawiszowie herbu Łabędź – polski ród szlachecki
 Zawiszowie herbu Przerowa – polski ród szlachecki
 Zawiszowie herbu Półkozic – polski ród szlachecki
 Zawiszowie herbu Sas – polski ród szlachecki
 Zawiszowie herbu Sulima – polski ród szlachecki
 Zawiszowie herbu Zadora – polski ród szlachecki